Левіта́н — єврейське прізвище, яке носили такі особи:
 Левітан Авель Ілліч (1859—1933) — російський художник, старший брат Ісаака Левітана.
 Левітан Борис Мойсейович (1914—2004) — радянський математик.
 Левітан Євген Олександрович (нар. 1943) — російський піаніст.
 Левітан Єфрем Павлович (нар. 1934) — педагог, популяризатор астрономії, академік.
 Левітан Ісаак Ілліч (1860—1900) — російський художник.
 Левітан Юрій Борисович (1914—1983) — радянський артист, диктор.
 Левітан Юхим Йосипович (1915—2007) — радянський архітектор. Заслужений архітектор Російської РФСР. Лауреат Сталінської премії другого ступеня (1951).

Єврейські прізвища